

Mitologia 
 Pronoe – personaggio della mitologia greca. Figlia di Forbo, moglie di Etolo e madre di Pleurone e di Calidone
 Pronoe – personaggio della mitologia greca. Ninfa oceanina sposa di Prometeo, chiamata anche Esione o Esione Pronoe.
 Pronoe – personaggio della mitologia greca. Una Nereide
 Pronoe – personaggio della mitologia greca. Figlia di Melampo e di Ifianira, sorella di Manto, Antifate e Abante. È considerata una veggente
 Pronoe – personaggio della mitologia greca. Madre di Lassus, ucciso da Podalirio nella guerra di Troia
 Pronoe – personaggio della mitologia greca. Una ninfa naiade dei fiumi in Licia. Disse a Cauno cosa era successo a Biblide
 Pronoe – personaggio della mitologia greca. Figlia di Asopo e madre di Foco avuto da Poseidone